«Украинский генеральный военный комитет» (, УГВК) — высшая военная организация Украины в мае — ноябре 1917 года.

УГВК был образован в мае 1917 года на  для координации украинского военного движения, а также распространения украинизации военных частей российской армии и флота. Делегаты УГВК постановили, что этот орган подчиняется Центральной раде и не признаёт над собой власть временного правительства и общероссийского военного командования.

Состав комитета 
 Владимир Винниченко
 Симон Петлюра
 генерал-майор Михаил Иванив
 полковник Иван Луценко
 полковник 
 полковник Виктор Павленко
 подполковник 
 подполковник Виктор Поплавко
 поручик 
 поручик Николай Михновский
 хорунжий 
 хорунжий 
 хорунжий Михаил Полоз
 хорунжий 
 военный служащий И. Горемыка-Крупчинский
 солдаты С. Граждан и Дмитрий Ровинский
 матрос .

В июне 1917 года в состав УКВК были включены:
 генерал-майор Лука Кондратович
 полковник Александр Жуковский
 подполковник 
 подполковник Александр Сливинский
 сотник 
 сотник 
 поручик Владимир Кедровский
 поручик М. Левицький
 поручик 
 солдат С. Колос.

Председателем комитета был избран Симон Петлюра, заместителем председателя — Владимир Кедровский, секретарём — С. Колос.

Руководящим органом комитета был президиум, в состав которой входило пять членов.

УГВК делился на отделы:
 агитационно-образовательный и организационный, с редакционно-издательским подотделом (руководитель — )
 инспекторский (руководитель — Ивано)
 мобилизационный и военной коммуникации (руководитель — Владимир Кедровский)
 военно-инженерный (руководитель — )
 санитарно-медицинский (руководитель — Дмитрий Одрина)
 юрисконсультський (руководитель — М. Левицкий)
 отдел подготовки (руководитель — В. Поплавко)
 канцелярия (руководитель — С. Колос)
 комендатура комитета и организация Вольного Казачества (руководитель — А. Певный)
 комиссия специальных служб (руководитель — Лука Кондратович).

После провозглашения Центральной радой  комитет был реорганизован в Генеральный секретариат Центральной рады. Генеральным секретарём был назначен Симон Петлюра, его заместителем — Владимир Кедровский.

В ноябре 1917 года был создан . В январе 1918 года Генеральный секретариат был преобразован в .

Литература 
 П. П. Гай-Нижник. Генеральний військовий комітет Український // Енциклопедія Сучасної України. — Т.5. — К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006.
 І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т.

Украинская Народная Республика
Военная история Украины
История вооружённых сил Украины